«Demos & Rares (2004‒2010)» — сборник неизданных песен и демозаписей группы «Гран-КуражЪ». Состоит из восьми песен собственного сочинения, кавер-версии песни «Вулкан», исполнявшейся группой «Ария» на концертах до января 1987 года, а также записи первого радиоинтервью группы. Все основные вокальные партии исполнены Михаилом Житняковым. Издан в CD-формате лейблом Metalism Records, а также доступен для прослушивания на YouTube-канале лейбла .

Список композиций 
 «Искатели мира» (2008)
Представленный на данном диске первоначальный вариант песни, в котором все основные вокальные партии исполнил Михаил Житняков, записан в период работы над альбомом «Новой надежды свет» (2008), однако на релиз в итоге не попал, и был издан в 2009 году на рок-сборнике «Mastersland: Украдено из студии». В альбом же вошла версия, где помимо Михаила поют Сергей Сергеев и Дмитрий Борисенков.

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара
 Евгений Комаров — клавишные
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны

В записи также принимали участие:
 Александр Андрюхин — клавишные
 Дмитрий Борисенков — гитара, бэк-вокал
 Сергей Сергеев и Владимир Насонов — хор

Звукорежиссёр — Дмитрий Борисенков.

 «Мир для нас с тобою» (2008)

Мажорная баллада «Мир для нас с тобою» была также записана в одну сессию с альбомом «Новой надежды свет», однако не вписывалась в концепцию релиза и в итоге осталась лежать «на полке». По сути, её даже записали по счастливой случайности. Когда была сессия записи барабанов, Алексей Путилин управился быстрее, чем рассчитывали изначально, поэтому в оставшееся время музыканты решили записать ещё одну песню, которую до этого репетировали исключительно Алексей и два Михаила. Когда барабаны уже были записаны, то и остальным музыкантам пришлось разбирать свои партии. Несмотря на то, что песня в то время так и не была издана, она пользовалась популярностью у поклонников группы «Гран-КуражЪ» и до сих пор периодически исполняется на концертах.

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара
 Евгений Комаров — клавишные
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны

В записи принимал участие: Олег Слюсарь — клавишные.

Звукорежиссёр — Дмитрий Борисенков.

 «Вулкан» (2010)

Песня «Вулкан» написана первым руководителем группы «Ария» Виктором Векштейном на стихи московской поэтессы Любови Воропаевой в 1985 году. «Ария» исполняла эту композицию на ранних концертах, однако записывать для дебютного альбома «Мания величия» не стала. В итоге данная композиция стала настоящим раритетом. Фактически кавер-версия «Гран-Куража», сделанная в 2010 году, является первой студийной записью этой песни. Композиция вошла в сборник «A Tribute to „Ария“ XXV». Музыканты группы «Гран-КуражЪ» записали эту песню с целью почтить память Виктора Векштейна. На данном релизе представлена запись «Вулкана» с укороченным «шумовым» вступлением. В таком виде песня издана впервые.

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара, клавишные
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны

Звукорежиссёр — Руслан Масленников.

 «Я не верю» (2006)

Песня была придумана под впечатлением от творчества режиссёра Тима Бёртона и по первоначальной задумке должна была стать частью целого цикла песен, объединённых общей концепцией и сюжетом. Однако в момент сочинения этой композиции, группа работала над записью дебютного альбома «Вечная игра» и уже приступила к репетициям некоторых новых песен, вошедших впоследствии в альбом «Новой надежды свет». Поэтому «Я не верю» было решено отложить в «долгий ящик», чтобы не мешать её с другими новыми песнями, с которыми она не сочеталась по концепции. Тем не менее, в августе 2006 года Михаил Бугаев и Михаил Житняков фактически с одного дубля записали акустическое демо этой песни. Именно эта запись представлена на данном релизе.

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара

Звукорежиссёр — Вячеслав Мишин.

 «Словно вчера» (2008)

Эту песню Михаил Бугаев написал по просьбе Михаила Житнякова для его школьного вечера встречи выпускников. Композиция настолько понравилась в родном учебном заведении вокалиста группы, что стала там фактически школьным гимном. Чтобы продемонстрировать песню коллективу школы, группа «Гран-КуражЪ» сделала пробную репетиционную запись на базе в Константиново. Чуть позже Михаил Житняков более качественно перезаписал эту песню с Владимиром Насоновым на студии Dreamport, однако именно на этой репетиционной записи можно услышать всех музыкантов группы «Гран-КуражЪ» того периода. В оригинальной версии песни, в отличие от записи с участием Насонова, более низкая тональность, за счет чего, впрочем, была возможность записать более высокий бэк-вокал. Особенно пронзительно он звучит в последнем припеве. По этой причине, эта сыроватая «живая» запись, возможно даже в чём-то интереснее, нежели более гладкий и качественный студийный вариант.

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара, клавишные
 Евгений Комаров — клавишные
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны

Звукорежиссёры — Михаил Корольков, Алексей Кудрявцев.

 Другие композиции

Песни «Сирены», «Царь», «Ангел-хранитель» и «Да будет воля твоя» — одни из самых первых студийных демозаписей группы. Они были сделаны летом 2004 года в бронницкой студии RecVM. Эту запись группа начала готовить ещё до прихода в коллектив вокалиста Михаила Житнякова. Первоначально их пел автор композиций Михаил Бугаев. После прихода в группу Михаила Житнякова, было решено полностью перезаписать все вокальные дорожки, а в песне «Сирены» ещё и полностью перезаписать инструментал, чтобы поднять тональность песни на кварту вверх. Помимо этих четырёх песен, инструментальные партии были записаны и для нескольких других композиций. Первоначально была идея записать полноформатный демоальбом. Однако в этот период времени в студии началась реорганизация, в результате которой записи других композиций, которые группа не успела переписать с голосом Житнякова, были безвозвратно утеряны. Четыре уцелевшие песни были растиражированы на CD-R, которые раздавались всем желающим на московских концертах. Демозапись песни «Да будет воля твоя» издавалась на сборнике «ПроРок 2004», который был составлен по итогам рок-конкурса, в котором группа принимала участие. Фактически именно с этих записей берёт начало история группы, ныне известной как «Гран-КуражЪ».

Состав:
 Михаил Житняков — вокал
 Михаил Бугаев — гитара, клавишные
 Евгений Комаров — клавишные
 Павел Селеменев — бас-гитара
 Алексей Путилин — барабаны

Звукорежиссёр (а также бэк-вокалист в песне «Да будет воля твоя») — Вячеслав Мишин.

В качестве бонуса на данном релизе присутствует первое радиоинтервью музыкантов группы, которое было дано в конце лета 2004 года на Раменском радио. Именно там состоялась премьера трёх композиций из четырёхпесенного демо.

Примечания 

Альбомы Metalism Records
Альбомы России
Альбомы группы «Гран-КуражЪ»